Lahmann ist der Familienname folgender Personen:

 Erdwin Lahmann (1925–2001), deutscher Chemiker und Umweltexperte
 Heinrich Lahmann (1860–1905), deutscher Arzt und Naturheiler
 Hermann Lahmann (1905–2001), deutscher Orgelbauer in Leipzig
 Horst-Jürgen Lahmann (* 1935), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (FDP)
 Jöns Lahmann (1926–2019), deutscher Bauingenieur und -unternehmer sowie Tennisspieler
 Johann Lahmann (1883–1935), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Friedrich Lahmann (1858–1937), deutscher Jurist und bedeutender Kunstsammler
 Marc Lahmann (* 1967), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister

Siehe auch:
 Laaman
 Lahmann-Sanatorium, von Heinrich Lahmann begründet